Mind steht für:
 englisches Wort für Geist bzw. Nous
 Mind, auch meend, eine Glissando-Technik in der nordindischen Musik
 Mind (Zeitschrift), britische philosophische Fachzeitschrift

Personennamen:
 Gottfried Mind (1768–1814), Schweizer Zeichner
 Michael Mind, Künstlername eines deutschen Musikproduzentenduos

MinD ist die Abkürzung von:
 Mensa in Deutschland

Siehe auch:
 Mind-Map
 Mint

Abkürzung